Halk Bankası Spor Kulübü 2013-2014 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Halk Bankası Spor Kulübü 2013-2014 – stagione della squadra di pallavolo maschile